

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 38, w tym 1 podsdtawowa
 Kolonie – część miasta Łosice

Inne 
 Kolonie – pojęcie z geografii politycznej
 Kolonie dla dzieci i młodzieży

Zobacz też 
 Kolonie Brzóstowskie
 Kolonie Jastkowskie
 Kolonie Krzczonowskie
 Kolonie Marianowskie
 Kolonie Modliborskie
 Kolonia